

Persone 
 Nikolaj Vasil'evič Gogol' – romanziere russo 
 Vasilij Afans'evič Gogol' – padre dello scrittore
 Evstafij Gogol' – compagno d'armi dell'ataman Bohdan Chmel'nyc'kyj

Altro 
 Biblioteca Nikolaj Gogol – biblioteca centrale di Novokuzneck
 Gogol – cratere situato sulla superficie di Mercurio
 2361 Gogol – asteroide della fascia principale
 Gogol – fiume della Papua Nuova Guinea
 Generale Gogol – personaggio dei film di James Bond
 Gogol Bordello – gruppo musicale degli Stati Uniti
 Nikolaj Gogol' – saggio letterario in lingua inglese del 1944 di Vladimir Nabokov